Екстаз — позитивно забарвлений афект, вищий ступінь захвату, наснаги.
 Екстаз релігійний — містичне споглядання Божества.

Фільми 

 «Екстаз» (1933) — чехословацько-австрійський чорно-білий художній фільм, знятий режисером Густавом Махати.
 «Екстаз» (2018) — французький музичний фільм жахів режисера Гаспара Ное.

Див. також 
 Екстаз святої Терези (боцетто)

Примітки